Paradela ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Paradela (Barcelos), Gemeinde im Concelho de Barcelos
 Paradela (Chaves), Gemeinde im Concelho de Chaves
 Paradela (Miranda do Douro), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Miranda do Douro
 Paradela (Mogadouro), Gemeinde im Concelho de Mogadouro
 Paradela (Montalegre), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Montalegre
 Paradela (Penacova), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Penacova
 Paradela (Sever do Vouga), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Sever do Vouga
 Paradela (Tabuaço), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Tabuaço

 Paradela de Guiães

Ort in Spanien:
 Paradela (Lugo), Gemeinde in der Provinz Lugo

Siehe auch:
 Talsperre Paradela, Talsperre in Portugal